Vallera ima više značenja:
 Valera (Asti)
 Valera (Pjačenca)